Pterothrissus – rodzaj ryb albulokształtnych zaliczanych do belotkowatych, klasyfikowanych w randze monotypowej rodziny Pterothrissidae lub podrodziny Pterothrissinae w obrębie rodziny albulowatych  (Albulidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Pterothrissus belloci – belotka
 Pterothrissus gissu

Zobacz też 
 Ryby – wykaz rodzin

Przypisy 

Albulokształtne